Slovensk kan betyda
 Tillhörande landet Slovenien
 Tillhörande språket slovenska
 Tillhörande folket slovener